Călinescu, apellido, puede estar haciendo referencia a:

  Armand Călinescu (1893-1939), político rumano; o
  George Călinescu (1899-1965), escritor y crítico rumano.